Carsten Feist (1969) – politico tedesco
 Christian Feist (1980) – attore tedesco
 Felix E. Feist (1910-1965) – regista statunitense
 Franz Feist (1864-1941) – chimico e docente tedesco
 Gene Feist (...–2014) – drammaturgo e regista teatrale statunitense
 Harry Feist (1903-1963) – ballerino, attore teatrale e attore cinematografico austriaco
 Hertha Feist (1896-1990) – ballerina e coreografa tedesca
 Leslie Feist (1976) – cantautrice canadese
 Peter H. Feist (1928-2015) – storico dell'arte tedesco
 Raymond E. Feist (1945) – scrittore statunitense 
 Sigmund Feist (1865-1943) – linguista tedesco